Jean Emmanuel Ouédraogo, né le 26 décembre 1984 à Ouagadougou, journaliste présentateur à la télévision est un homme d’État Burkinabè depuis l’avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration II (MPSR II ) en septembre 2022. Il est nommé ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme le , à la suite du coup d’État d'Ibrahim Traoré.

Biographie

Enfances & études 
Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo fait ses études à Ouagadougou. À l’université Joseph-Ki Zerbo, il s’inscrit au département de Sociologie après son baccalauréat. Il passe le concours de l’Institut des sciences de la technologie et de l’information (ISTCI) qu’il obtient en 2006. Conseiller en science et technique de l’information et la communication, il est titulaire d’une Licence en Sociologie et d’un Master 1 en médiation et management des conflits. Il est rédacteur en chef  puis directeur de la RTB/Télé de 2016 à 2021. Emmanuel a animé plusieurs émissions dont la brèche.

Carrière d’État 
Jean Emmanuel Ouédraogo ministre de la communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme marque son passage dans ce département. Porte-parole du gouvernement, il a signé la décision de la suspension de RFI au Burkina Faso.

Notes et références 

Ministre burkinabé de la Communication
Journaliste burkinabé